Wierde (landvorm) - een kunstmatige heuvel
Wierde (plaats) - een deelgemeente van de stad Namen

Zie ook
 Wierden - een gemeente in de Nederlandse provincie Overijssel